Глухо́вщина () — деревня в составе Станьковского сельсовета Дзержинского района Минской области Белоруссии.

Находится в 6 километрах от Дзержинска, 51 километре от Минска и в 6 километрах от железнодорожной станции Койданово.

История 
Была основана в начале XVIII века в Минском повете Минского воеводства ВКЛ. С 1793 года в Койдановской волости Минского уезда Российской империи. В 1800 году насчитывалось 4 двора, 39 жителей. Владение Радзивиллов.

В середине XIX века принадлежала государству, в составе имения Койданово и Полоневицкой сельской громады. В 1870 году в деревне проживало 10 душ мужского пола. В 1897 году имелось 13 дворов, проживало 103 жителя.

В 1917 году — 21 двор, 142 жителя. С 9 марта 1918 года в составе провозглашённой Белорусской Народной Республики, однако фактически находилась под контролем германской военной администрации. С 1 января 1919 года в составе Советской Социалистической Республики Белоруссия, а с 27 февраля того же года в составе Литовско-Белорусской ССР, летом 1919 года деревня была занята польскими войсками, после подписания рижского мира — в составе Белорусской ССР.

В 1919 году в Глуховщине была открыта начальная школа, в которой в 1925 году обучалось 46 учеников. В 1926 году тут проживает 127 жителя, насчитывалось 25 дворов. В 30-е годы деревня включена в объединённый колхоз имени Ворошилова, в деревне работали механическая и шерстяная мастерская. Колхоз обслуживался Койдановской МТС. В Великую Отечественную с 28 июня 1941 года по 7 июля 1944 года — под немецкой оккупацией, на фронте погибли 8 жителей деревни. В 1960 году проживали 124 жителя, Глуховщина входила в колхоз «Красное Знамя». В 1991 году здесь 20 хозяйств-дворов и 53 жителя.

30 октября 2009 года деревня передана из ликвидированного Ляховичского в Станьковский сельсовет. В 2009 году в составе филиала «Крион-Агро».

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)